Vergy est un ancien bourg médiéval, aujourd'hui totalement disparu, au pied de l'ancien château de Vergy actuellement entouré des communes de Reulle-Vergy, Curtil-Vergy et L'Étang-Vergy, en Côte-d'Or en Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme

 Château de Vergy : château du , rasé en 1610.  
 Famille de Vergy : famille de noblesse française de la seigneurie de Vergy. 
 Abbaye Saint-Vivant de Vergy : ancienne abbaye bénédictine de Vergy du .

Bourgogne médiévale